Królowie przeklęci
 Królowie przeklęci (miniserial 1972)
 Królowie przeklęci (miniserial 2005)